Лют Свенельдич (ум. 975) — сын киевского воеводы Свенельда. Убит во время охоты древлянским князем Олегом.

Имеется две версии происхождения имени Лют. Согласно одной, производится из славянских языков в виде прилагательного «лютый». По другой, из древнескандинавского личного имени Ljotr.

Лют известен по рассказу из ПВЛ под 975 годом в связи с его гибелью от древлянского князя Олега Святославовича во время охоты. После этого происшествия, Свенельд, отец Люта, спровоцировал киевского князя Ярополка напасть на древлянский город Овручий. В битве за этот город в 977 году погиб древлянский князь Олег, брат Ярополка.

Имеется большая дискуссия вокруг родословной Свенельда. Одни сближали Люта с упоминаемым в летописи в качестве сына Свенельда Мстиши, другие Мстишу с Малком Любечанином. Значительная часть исследователей предполагает, что у Свенельда было два сына — Лют и Мстиша. Все эти выкладки основаны на цепочке допущений и аппроксимаций.

Образ в кино 
 «Викинг» (Россия; 2016) режиссёр Андрей Кравчук, в роли Люта — Николай Козак

Литература 
 Мельникова Е. А., Щавелёв А. С. Лют Свенельдич // Древняя Русь в средневековом мире: Энциклопедия / Институт всеобщей истории РАН; Под ред. Е. А. Мельниковой, В. Я. Петрухин. — М.: Ладомир, 2014. — С. 472.
 Поппэ А. Родословная Мстиши Свенельдича // Летописи и хроники, 1973 г. — М.: Наука, 1974. — С. 63—91.
 Шахматов А. А. Мстислав Лютый в русской поэзии // Сборник Историко-филологического общества. — Харьков, 1908. — С. 4—9.

Персоналии:Древняя Русь